Geier (vautour en allemand) est un patronyme d'origine allemande. Il peut notamment désigner ce patronyme ou un navire.

Patronyme 
 Hanns Geier (1902-1986), pilote automobile allemand ;
 Helmut Geier (né en 1962), DJ allemand, plus connu sous le nom de DJ Hell ;
 Jens Geier (né en 1961), homme politique allemand, député européen ;
 Svetlana Geier (1923-2010), traductrice allemande.

Navire 
 le SMS Geier, un croiseur léger de la marine impériale allemande